Jméno a příjmení Michal Hrazdíra nebo Michal Hrazdira má více nositelů:
 Michal Hrazdíra (cyklista) (* 1977) – český silniční cyklista
 Michal Hrazdira (volejbalista) (* 1985) – český volejbalista